Existuje více nositelů příjmení Hořava:

 František Hořava (1906–1974) – český sochař a malíř
 Matěj Hořava (* 1980) – český spisovatel
 Miloslav Hořava (* 1961) – český hokejista a trenér
 Miloslav Hořava (1982) – český hokejista, syn Miloslava Hořavy st., bratr Petra Hořavy
 Pavel Hořava (* 1956) – od roku 2010 generální sekretář KDU-ČSL, v letech 1994 až 2010 zastupitel Městské části Brno-Starý Lískovec
 Petr Hořava (* 1983) – český hokejista, syn Miloslava Hořavy st., bratr Miloslava Hořavy ml.
 Petr Hořava (fyzik) (* 1963) – teoretický fyzik, zabývající se teorií strun
 Tomáš Hořava (* 1988) – český fotbalista
 Věra Sládková-Hořavová (1927–2006) – česká básnířka, prozaička a dramatička

Česká příjmení